Platy, een populaire tropische vissensoort met de wetenschappelijke naam Xiphoporus maculatus
de plaatjes bij het vruchtlichaam van plaatjeszwammen
een gedeeltelijk kunstgebit.
Illustratie, een (meestal) visuele toelichting bij een verhaal, een beschrijving of een bewering.